Дискографията на Дорс се състои от девет студийни албума, четири концертни, двадесет и две компилации, деветнадесет албума от Bright Midnight Archives и двадесет и един сингъла. В списъка са включени и четиринадесет видеоалбума.

Албуми

Студийни албуми 

Бележки
 A: Албумът не влиза в класациите до 1991 г. Във Франция отбелязаните албуми влизат в класацията през 1991, но достигат върховите си позиции през следващите години: The Doors през 2002, Morrison Hotel през 2005 и L.A. Woman през 2003.

 B: Канадското класиране на The Doors е най-вероятно не най-висока достигната позиция, а повторното включване на албума, тъй като датите, на които албумите достигат посочените позиции са 19 месеца след издаването на албума. Предишните класирания на албумите не са на разположение.

 C: Албумът не влиза в класацията до 2005 г.

 D: Strange Days най-вероятно влиза в канадската класация за албуми. Най-старата канадска класация „Top Albums“ предхожда издаването на албума с 53 седмици.

Концертни албуми

Компилации 

Бележки
 Е: Този запис влиза и в класациите на Финландия (9) и Ирландия (18).

 F: Този запис влиза и в класациите на Дания (12), Финландия (17), Ирландия (4), Италия (9), Мексико (50), Нова Зеландия (16) и Португалия (4).

 G: Този запис влиза и в класациите на Гърция (32).

 H: Този запис влиза и в класациите на Италия (32).

Bright Midnight archives

Сингли и други песни, влезли в класациите

Песни, влезли в класация 

Бележки
 I: Всички позиции в новозеландските класации, с изключение на „Break on Through (To the Other Side)“, са от сп. New Zealand Listener и не се основават на продажби, а на гласуване на читателите.

 J: Във Франция Break on Through (To the Other Side) не влиза в класациите до 1970, „Alabama Song“ до 1970, "Light My Fire до 1971, „The End“ – 1980.

 K: Не влиза в класациите до 1991.

 L: „Light My Fire“ стига No. 49 във Великобритания през 1967. Песента достига върховата си позиция (No. 7) през 1991.

 M: Б-страна на „You Make Me Real“ е „Roadhouse Blues“.

 N: Б-страна на „Tightrope Ride“ е „Variety is the Spice of Life“.

 O: Б-страна на „Roadhouse Blues“ (концертно) е „Albinoni's Adagio (The Severed Garden)“.

 P: Б-страна на издадената през 1980 версия на „People Are Strange“, включена в The Doors Greatest Hits е „Not to Touch the Earth“.

 Q: Б-страна на „Gloria“ е „Moonlight Drive“.

Видео албуми и концертни филми

Външни препратки 

 Официалния сайт на групата
 Дорс в Discogs
 Дорс в MusicBrainz

Дискографии на американски изпълнители
Дорс